Završje puede referirse a:
 Završje (Brestovac), localidad de Croacia en el ejido de Brestovac, condado de Požega-Eslavonia.
 Završje (Brod Moravice), localidad de Croacia en el ejido de Brod Moravice, condado de Primorje-Gorski Kotar.
 Završje (Sibinj), localidad de Croacia en el ejido de Sibinj, condado de Brod-Posavina.